Уичапа има више значења:

 Уичапа (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Уичапа (Родео), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Уичапа (Халтокан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Уичапа (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику